Het Iraans voetbalkampioenschap 1970/71 was het eerste seizoen van het Iraans nationaal voetbalkampioenschap. Acht clubs, ingedeeld in twee groepen, namen deel aan het kampioenschap. De top 2 van deze groepen nam uiteindelijk deel aan het eindtoernooi dat werkte volgens een knock-outsysteem. Taj Teheran werd zo de eerste landskampioen in de geschiedenis van het Iraanse voetbal.

Uitslag

Groepsfase 
Groep 1

Groep 2

Knock-outfase

Externe link 
 Gegevens op rsssf.com

Iran 1